Valiant-Klasse steht für:

 Valiant-Klasse (1759), Klasse von zwei 74-Kanonen-Linienschiffen der britischen Marine (1759–1813)
 Valiant-Klasse (1966), U-Boot-Klasse der britischen Marine

siehe auch:
 Vaillant-Klasse, zwei Klassen von Kriegsschiffen der französischen Marine